Portishead est une ville du Somerset, en Angleterre.
 Portishead est un groupe britannique, qui tire son nom de la ville de Portishead.
 Portishead est le deuxième album de ce groupe, sorti en 1997.